Ömnögovĭ kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Ömnögobi, provins, 
 Ömnögovĭ (distrikt i Mongoliet), Uvs, 

Robotskapade Mongolietförgreningar